Der Hienheimer Forst ist eine Gemarkung im Landkreis Kelheim in Niederbayern. Das gemeindefreie Gebiet Hienheimer Forst wurde zum Jahresende 2021 aufgelöst.

Der Hienheimer Forst liegt vor der Mündung der Altmühl in die Donau südlich von Riedenburg und westlich von Kelheim. Er ist bewaldet und unbewohnt.

Die Gemarkung Hienheimer Forst umfasst 2358,78 Hektar und hat zwei Gemarkungsteile. Der Gemarkungsteil 0 entspricht dem ehemaligen gemeindefreien Gebiet Hienheimer Forst. Er umschließt sowohl den Kelheimer Gemeindeteil Schlott als auch den Gemarkungsteil 1, die Lang-Wiese.  Die Lang-Wiese hat eine Fläche von etwa 3,5 Hektar und gehört ebenfalls zum Gebiet der Stadt Kelheim.

Zum 1. Januar 2022 wurden alle 126 Grundstücke des gemeindefreien Gebiets Hienheimer Forst mit einer Fläche von insgesamt 2354,0096 Hektar in das Gemeindegebiet der Stadt Kelheim eingegliedert und das gemeindefreie Gebiet damit aufgelöst.

Nutzung 

Das Gebiet wird hauptsächlich naturnah forstwirtschaftlich genutzt. Es ist bekannt durch seine Eichenwälder. Das Chorgestühl des Kölner Doms oder die Fundamentpfähle der Festung Ingolstadt stammen zu großen Teilen aus dem Hienheimer Forst.

Das Naturschutzgebiet „Ludwigshain“ befindet sich inmitten des Hienheimer Forsts. Das Besondere am „Ludwigshain“ ist, dass hier seit rund 100 Jahren eine natürliche Waldentwicklung ohne größere forstwirtschaftliche Nutzung abläuft. Der spätere bayerische König Ludwig III. besuchte 1906 Kelheim und war von dem Waldbestand mit seinem alten Eichenbestand sehr beeindruckt. Ihm zu Ehren wurde die Waldparzelle bereits 1913 zum Naturschutzpark erklärt. Die Ausweisung zum Naturschutzgebiet erfolgte 1939. Es hat eine Größe von etwa 2,4 Hektar.

Gebietsentwicklung des gemeindefreien Gebiets

Siehe auch 
 Liste der ehemaligen gemeindefreien Gebiete in Bayern

Einzelnachweise

Weblinks 

 Ausdehnung des Hienheimer Forstes in OpenStreetMap (Abgerufen am 18. November 2017)

Ehemaliges gemeindefreies Gebiet in Bayern
Geographie (Kelheim)
Gemarkung in Niederbayern
Waldgebiet in Bayern
Waldgebiet in Europa